Sans nom est une nouvelle d’Amélie Nothomb Cette nouvelle, parue dans le magazine Elle en 2001 .

Œuvre d'Amélie Nothomb
Nouvelle belge